Bank of China Tower (Hongkong)
Bank of China Tower (Shanghai)